Glentoran FC is een Noord-Ierse voetbalclub uit Lisburn, nabij Belfast.

De club was medestichter van de Ierse voetbalcompetitie (toen nog voor het hele eiland) en degradeerde nooit uit de hoogste klasse. In 1914 was het de eerste Britse club die een Europees toernooi won, de Vienna Cup. Na Linfield FC is het de succesvolste club van Noord-Ierland.

Legende George Best keek vroeger met zijn grootvader naar de wedstrijden van Glentoran en wilde ook meespelen maar werd geweigerd wegens te klein en te licht.

Europees kon de club niet al te veel potten breken maar bereikte in 1974 wel de kwartfinale van de Europacup II, na eerst een Roemeens en Noors team verslagen te hebben. In de kwartfinale was Borussia Mönchengladbach echter te sterk.

In 2019 kwam Elvio van Overbeek spelen bij Glentoran.

Erelijst 
 Landskampioen
 (23x) in 1894, 1897, 1905, 1912, 1913, 1921, 1925, 1931, 1951, 1953, 1964, 1967, 1968, 1970, 1972, 1977, 1981, 1988, 1992, 1999, 2003, 2005, 2009
 Irish Cup
 winnaar (22x) in 1914, 1917, 1921, 1932, 1933, 1935, 1951, 1966, 1973, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004, 2013, 2020
 Irish League Cup
 winnaar (7x) in 1989, 1991, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

Glentoran FC in Europa 

Glentoran FC speelt sinds 1962 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (5x)
1992/93, 1999/00, 2003/04, 2005/06, 2009/10
Europacup I (7x)
1964/65, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1977/78, 1981/82, 1988/89
Europa League (5x)
2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (9x)
1966/67, 1973/74, 1983/84, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1990/91, 1996/97, 1998/99
UEFA Cup (14x)
1971/72, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09
Jaarbeursstedenbeker (4x)
1962/63, 1963/64, 1965/66, 1969/70

Vrouwen

In Europa

Foto's

Externe link 
 Officiële website

 
County Antrim